Un pochon dans le langage courant, est un sac plastique ou en papier ou une petite poche en tissu.

Patronyme 

 Joseph Pochon (1840-1908), personnalité politique française ;
 Alfred Pochon (1878-1959), violoniste suisse ;
 Roger Pochon (1905-1974), juriste et journaliste suisse ;
 André Pochon (1932-), agriculteur breton ;
 Élisabeth Pochon (1955-), personnalité politique française ;
 Marie Pochon (1990-), personnalité politique française.